У́лица При́швина — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь писателя Михаила Михайловича Пришвина.

Россия 
 Улица Пришвина — улица в Красногорске, мкр. Опалиха, самая большая улица городского округа Красногорск по числу жителей.
 Улица Пришвина — улица в Липецке.
 Улица Пришвина — улица в Москве.
 Улица Пришвина — улица в Орле.
 Улица Пришвина — улица в Петрозаводске.
 В Томске:
 Улица Пришвина;
 Переулок Пришвина.

Украина 
 Улица Пришвина — улица в Донецке.
 Улица Пришвина — улица в Киеве.

Объекты, названные в честь Михаила Пришвина